Rudkowski ist der Familienname folgender Personen:
 Lena Rudkowski (* 1986), deutsche Juristin 
 Wiesław Rudkowski (1946–2016), polnischer Amateurboxer im Halbmittelgewicht

Siehe auch:
 Rudkowsky